Kardos József (írói nevén: Kardos Gy. József) (1940) író
Kardos József (1960–2022) labdarúgó, edző
Kardos József (1967) kémikus